A competição feminina por equipes do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2014 teve sua fase classificatória disputada nos dias 5 e 6 de outubro e a foi disputada no dia 8 de outubro.

Medalhistas

Resultados

Qualificatória 
Esses são os resultados da qualificatória.

Q - qualificada para a final

Final 
Esses são os resultados da final.

Ver também
Federação Internacional de Ginástica
Biografias dos ginastas

Ligações externas 

Equipes